Oak Ridge (Carolina do Norte)
Oak Ridge (Flórida)
Oak Ridge (Luisiana)
Oak Ridge (Missouri)
Oak Ridge (Tennessee)
Oak Ridge (Texas)
Cemitério Oak Ridge
Oak Ridge North

Desambiguações de topônimos